Соревнования в индивидуальной гонке по биатлону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 18 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 10:30 до 11:45 по местному времени (UTC-8).

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в этом виде программы россиянка Светлана Ишмуратова завершила карьеру и не выступала. Бронзовый призёр Альбина Ахатова в январе 2010 года была дисквалифицирована на два года за употребление допинга и не смогла принять участие в гонке. Серебряный призёр Мартина Бек (в Турине выступавшая под девичьей фамилией Глагов) выступила и заняла 29-е место. В гонке выступала также олимпийская чемпионка 2002 года в этом виде программы Андреа Хенкель и заняла в итоге шестое место.

Лидировавшая после первой стрельбы Анн Кристин Флатланн промахнулась на втором огневом рубеже, затем на третьем, и в итоге заняла 14-е место. После второго огневого рубежа уверенно лидировала шедшая под вторым номером Тура Бергер, которая, несмотря даже на промах на последней стрельбе, оставалась вне конкуренции и стала олимпийской чемпионкой. Распределение призовых мест было непонятно до самого последнего момента, пока шедшая до того без промахов под 71-м номером Вероника Новаковская не получила штрафную минуту на последнем огневом рубеже, и в итоге пришла на финиш пятой, с полуминутным отставанием от третьего места. Второй с отставанием в 20 секунд от чемпионки стала Елена Хрусталёва, третьей, отстав ещё на 8 секунд с одним промахом — Дарья Домрачева. На полминуты от неё отстали Кати Вильхельм (четвёртое место) и Новаковская. Для всех трёх призёров это первая олимпийская медаль.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Официальные протоколы